

Personnalités 
 Charles Augustus Wheaton (1809-1882) est un abolitionniste américain.
 David Wheaton (1969-) est un joueur de tennis américain.
 Henry Wheaton (1785-1848) est un avocat et diplomate américain.
 Karen Wheaton est une évangéliste pentecôtiste est une chanteuse de gospel américaine.
 Will Wheaton est un chanteur et musicien américain.
 Wil Wheaton (1972-) est un acteur et scénariste américain.

Toponymes 
 Wheaton est une ville américaine de l'État de l'Illinois.
 Wheaton est une ville américaine de l'État du Kansas.
 Wheaton est une ville américaine de l'État du Maryland.
 Wheaton est une ville américaine de l'État du Minnesota.
 Wheaton est une ville américaine de l'État du Missouri.
 Wheaton est une ville américaine de l'État du Wisconsin.